El término servidumbre, así como el relacionado siervo y el adjetivo servil correspondiente, pueden hacer referencia a:
 una servidumbre, derecho real que afecta al dominio de un bien inmueble, limitando algunos de los derechos inherentes a la propiedad;
 una servidumbre, materialización del concepto anterior en el Derecho romano tradicional;
 la servidumbre, institución socioeconómica y jurídica que relaciona a un siervo con su señor y que predominaba durante la Edad Media en Europa, constituyendo la base del feudalismo;
 otras situaciones sociales similares a la anterior, en otros contextos históricos, que suelen ser traducidas como servidumbre:
 el ilotismo, fundamentalmente en Esparta, pero también en otras sociedades de la Antigua Grecia, como Tesalia, Creta o incluso Sicilia; o
 la yanacona, en el imperio incaico;
 extendiendo el concepto anterior, el conjunto de criados o la servidumbre, los trabajadores domésticos que sirven en una casa y que tradicionalmente vivían en ella y formaban la denominada «familia servil» o ancilar;
 los oficios de Corte, que constituyen la servidumbre —según la definición anterior— de una casa real del Antiguo Régimen;
 una servidumbre, sinónimo obsoleto de servicio o letrina;
 un siervo de Dios, título que se emplea en diversas religiones para describir a personas consideradas especialmente pías en su fe; o
 la servidumbre, cualidad moral de los siervos, que entendida como virtud se suele denominar humildad, y entendida como vicio servilismo.

Enlaces externos